Osoby o tym nazwisku:
 Hennadij Pasicz – ukraiński piłkarz
 Jewhenij Pasicz – ukraiński piłkarz